Kuchen, mot allemand signifiant « gâteau », désigne plusieurs types de desserts sucrés ou pâtisseries et gâteaux. 

Par l'intermédiaire d'immigrants d'origine allemande, le Kuchen est notamment présent aux États-Unis sous différentes formes. Au Dakota du Sud, il s'agit même de l'un des symboles de l'État.

Gâteau
Cuisine allemande
Symbole du Dakota du Sud